MSI se može odnositi na:

 Micro-Star International, preduzeće
 Movie Star, Inc. (AMEX: MSI), preduzeće
 Motorola Solutions (NYSE: MSI), preduzeće